Avangard steht für:

 Avangard, russische Hyperschallwaffe, siehe Awangard (Hyperschallwaffe)
 Avangard Malz, deutsche Mälzereigruppe
 Avangard Solod, russische Mälzerei
 Agroholding Avangard (auch AvangardCo), ukrainisches Agrarunternehmen
 Bank Avangard (Russland), russisches Kreditinstitut
 Bank Avangard (Ukraine), ukrainisches Kreditinstitut

Siehe auch:
 Awangard
 Avantgarde (Begriffsklärung)